Koltynyany kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Kaltinėnai, ort, 
 Kaltanėnai, ort, 

Robotskapade Litauenförgreningar